U sezoni 2014./15. HNK Hajduk Split se natjecao u Prvoj HNL, Hrvatskom kupu i u pretkolima Europske lige.

Sastav 2014./15.

Natjecanja

Utakmice

Prva HNL

Hrvatski kup 

šesnaestina završnice

osmina završnice

četvrt-završnica

poluzavršnica

UEFA Europska liga 

 2. pretkolo 

 3. pretkolo 

 4. pretkolo (play-off)

Ukupno Hajdukov omjer u natjecateljskim utakmicama

Strijelci za Hajduk u natjecateljskim utakmicama

Nastupi za Hajduk u natjecateljskim utakmicama

Izvori i bilješke 
 hajduk.hr, prvenstvene utakmice 2014./15.
 hajduk.hr, kup utakmice 2014./15.
 hajduk.hr, utakmice u EL 2014./15.
 hajduk.hr, prijateljske utakmice 2014.
 hajduk.hr, prijateljske utakmice 2015.
 hrnogomet.com, MaxTV 1. HNL 2014./15.
 hrnogomet.com, Hrvatski nogometni kup 2014./15.
 hrnogomet.com, nastupi hrvatskih klubova u Europskoj ligi 2014./15.

2014-15